Isaac kan syfta på:

 Isaac – ett namn, se Isak
 ISAAC – International Society for Augmentative and Alternative Communication.
 ISAAC-Sverige.

Geografi

Australien 

 Isaac (region), Queensland,

Kanada 

 Isaac (reservat), British Columbia,

Se även
 Isak (olika betydelser)

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar